Autonoë (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Autonoe (maan), een maan van Jupiter
 Autonoe (geslacht), een geslacht van vlokreeften
 Autonoe (slak), een geslacht van slakken